Plaats in Indonesië
 Kalijaga (Harjamukti), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Kalijaga (Aikmel), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara